De afdaling voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 9 februari 2014 in het Rosa Choetor Alpine Resort in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Zwitser Didier Défago. De Oostenrijker Matthias Mayer heeft zich na de wedstrijd met goud kunnen bezegelen.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen afdaling